Solger ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Rudolf Solger (1693–1770), deutscher Geistlicher und Bibliothekar

 Eduard Solger (1834–1920), deutscher Mediziner 
 Friedrich Solger (1877–1965), deutscher Geologe, Heimatkundler und Pädagoge
 Hugo Solger (1818–1898), deutscher Landrat
 Karl Wilhelm Ferdinand Solger (1780–1819), deutscher Philologe und Philosoph
 Reinhold Solger (1817–1866), deutschamerikanischer Schriftsteller und Politiker